Наталья Здиславовна Барышева (род. 22 июля 1946, Одесса) — советская балерина. Народная артистка Украинской ССР (1979).

Биография 
Родилась в 1946 году в Одессе.

В 1962 окончила Одесскую хореографическую школу, стажировалась в Большом театре в классе Марины Сёменовой.

С 1963 солистка Одесского театр оперы и балета.

В 1979 году удостоена звания Народная артистка Украинской ССР.

В 1985 году сыграла в фильме-балете «Маскарад», исполнив роль баронессы Штраль.

В 1984 году закончила ГИТИС по специальности «педагог-балетмейстер» и с 1986 по 2000 год работала педагогом-репетитором.

Источники 
 Барышева Наталья Здиславовна // Балет: энциклопедия. / Гл. ред. Ю. Н. Григорович.- М.: Советская энциклопедия, 1981.- 623 стр.

Персоналии:Одесский национальный академический театр оперы и балета
Выпускники балетмейстерского факультета ГИТИСа